De 12e editie van het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Telmex) werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

De Spanjaard Tommy Robredo won het enkelspel en zijn landgenoten Marcel Granollers en Alberto Martín wonnen het dubbelspel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires